«Птицы» () — известный рассказ английской писательницы Дафны Дюморье, впервые опубликованный в её сборнике «Яблоня» в 1952 году. Это — история фермера, его семьи и поселения, которые подверглись нападению стай морских птиц, которые организовали себя в птичьих воинов-самоубийц. История происходит в Англии вскоре после конца Второй мировой войны. К концу рассказа стало ясно, что вся Великобритания является объектом воздушного нападения.

Этот рассказ вдохновил Альфреда Хичкока на создание одноимённого фильма, выпущенного в 1963 году. В том же году рассказ выходит в сборнике «„Птицы“ и другие рассказы».

В 2009 году ирландский драматург  адаптировал историю для сцены в дублинском театре Ворот. 

На февраль 2018 года заявлена премьера этой пьесы под названием «Die Vögel» в берлинском театре.

Сюжет 
Фермер и ветеран войны Нэт Хокен замечает необычное число птиц, ведущих себя странно вдоль полуострова, где живёт его семья, которое он приписывает приближающейся зиме. Той же ночью он слышит стук в окно спальни. Когда он открывает его, его клюёт напуганная птица. Проходит некоторое время и стук повторяется. Хокен открывает окно снова и много птиц клюют его и исчезают. Он слышит крики из детской комнаты и мчится туда. Он видит рой маленьких птиц, летающих в комнате. Нэт борется с ними с одеялом до рассвета, они улетают, оставляя приблизительно пятьдесят мёртвых птиц на полу. Он заверяет свою жену, что птицы были беспокойны из-за внезапной перемены погоды.

На следующий день Нэт говорит своим коллегам о событиях ночи, но они не придают этому значения. Поскольку он идёт на пляж, чтобы избавиться от мёртвых птиц, он замечает что-то, что кажется тёмным облаком над морем, но оказывается фактически десятками тысяч чаек, ждущих прилива, чтобы подняться. Когда Нэт возвращается домой, он и его семья слышат по радио, что птицы нападают во всей Великобритании, по-видимому из-за приближающейся зимы. Нэт решает заколотить окна и заблокировать дымоход.

Позже, он идёт встретить свою дочь Джилл на остановке школьного автобуса. Тогда он видит своего босса Тригга с автомобилем и просит его подвезти Джилл. Тригг бодро утверждает, что он и другие не беспокоятся из-за появления птиц и собираются стрелять в них. Он приглашает Нэта прийти на охоту, но Нэт отклоняет предложение Тригга и идёт домой. Непосредственно перед тем, как он достигает дома, чайки спускаются, нападая на него клювами. Нэт попадает домой с небольшими ушибами.

Вскоре массивные рои птиц пикируют на дома. Чрезвычайное положение в стране объявлено по радио и людям запрещают выходить из своих домов. Птицы продолжают терпеть крах из-за бессмысленных нападений на дом. Во время обеда семья слышит орудийный огонь из самолётов наверху, сопровождаемый звуком аварии самолётов. Нападения прекращаются и Нэт вычисляет, что птицы нападают только во время прилива.

На следующий день, когда начинается отлив, Нэт выходит, чтобы взять припасы у соседей. Множество мёртвых птиц лежит вокруг зданий, но живые птицы наблюдают за ним сверху. Нэт едет к ферме, где он находит Тригга и его жену мёртвыми. Позже, он также видит тело почтальона возле дороги и понимает, что нет никаких признаков жизни ни в одном из домов его соседей, потому что они все подверглись нападению и были съедены птицами. Нэт возвращается домой с припасами.

Через несколько часов птицы возобновляют своё нападение. История заканчивается тем, что Нэт курит свою последнюю сигарету, в то время как птицы продолжают свою осаду.

Основа 
Дафна Дюморье увидела пашущего человека, в то время как чайки били, кружили и пикировали над ним. Дюморье развила идею этих птиц, они становятся враждебными и нападают на людей. Подразумевается, что Восточный Ветер, связанный с нападением птиц, — возможная ссылка на угрозу коммунизма и холодной войны, в которую США и Великобритания были втянуты в 1950-х и 1960-х годах.

Примечания

Ссылки 
  Радио-воспоминания : «Птицы» с Хербертом Маршаллом (20 июля 1953 года)
 Радио-сеть ностальгии: Спасение: «Птицы» (10 июля 1954 года)
 

Рассказы 1952 года
Книги издательства Penguin Books